Арка Августа:

 Арка Августа — триумфальная арка императора Августа, стоявшая на Римском форуме; утраченная. 
 Арка Августа в Римини — самая древняя римская арка в Италии.
 Арка Августа в Аосте — арка, воздвигнутая в честь победы над салассами.